Ussuk bezeichnet:
 Ussuk (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ussuk (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland